Муслін:

 Муслін - бавовняна або шовкова тканина полотняного переплетення.
 Муслін — соус французької кухні.